Хахилево — название населённых пунктов в России:

 Хахилево — деревня в Солнцевском районе Курской области.
 Хахилево — деревня в Весьегонском районе Тверской области.